Thalassa (mythologie), een zeegodin uit de Griekse mythologie
 Thalassa (maan), een maan van Neptunus
 Thalassa (band), een Griekse band die meedeed aan het Eurovisiesongfestival 1998
 Thalassa (zeilschip), een Barkentijn
 Thalassa (televisieprogramma), een Frans televisieprogramma
 Belgisch-Nederlands Thalassa-overleg, een overleg tussen de regering van België en die van Nederland